Абрахам Купер (; ) — английский художник анималист и баталист, один из ведущих мастеров спортивного жанра первой половины XIX века.

Биография 
Абрахам Купер родился в 1787 году в районе Гринвича Лондона в семье торговца табаком, проживающей на улице Red Lion Street. Его отцу удалось скопить капитал на продаже табака и впоследствии стать владельцем трактиров в лондонских районах Holloway и Edmonton, London. Абрахама отдают в школу, после которой, в возрасте тринадцати лет устраивают на работу в качестве ассистента в Амфитеатр Астлей, в начале XIX века переименованного в Королевский амфитеатр искусств и являющегося прообразом первого в истории современного цирка. Он попадает под опеку своего дяди Уильяма Дэвиса, который работал в амфитеатре управляющим. В обязанность юноши входило участие в различного рода мимических сценах. Владелец амфитеатра — отставной сержант Филипа Астлей был большим любителем конных представлений. Увлечённость хозяина амфитеатра передалась и Абрахаму Куперу.

Молодой Абрахам увлекается рисованием, выполняя зарисовки лошадей и собак, принимавших участие в цирковых представлениях. Филип Астлей обращает внимание на способности юного художника и поощряет его работу. Абрахам выполнят для него несколько графических портретов лошадей. Одним из первых подобных рисунков было изображение лошади по кличке «Frolic».

В возрасте около двадцати лет, Абрахам Купер поступает на службу конюха к Sir Henry Meux. В 1809 году Абрахам решается выполнить свою первую работу маслом и изобразить свою любимую лошадь. Для этого он приобретает холст, масляные краски и самостоятельно знакомится с основами художественного мастерства. Созданный портрет лошади настолько понравился владельцу лошади, что тот не только купил картину, но и стал другом и покровителем Абрахама Купера.

Дядя Дэвис, желал своему племяннику сделать карьеру в Театре Ковент-Гарден под руководством актёра Джона Кумбла
. Однако, Абрахам предпочёл театральной профессии карьеру художника.
Тогда дядя Дэвис знакомит его с художником — анималистом Бенджамином Маршаллом. Тот принимает его в свою студию. Абрахам копирует гравюры с изображением лошадей своего учителя, которые публиковались в журнале , а в 1811 году в журнале публикуется и первая собственная работа Абрахама Купера

Благодаря таланту и природному обаянию Купер находит новых влиятельных друзей и покровителей, среди которых Аделаида Саксен-Мейнингенская и королева Виктория, Георг IV, George FitzRoy, 4th Duke of Grafton.
Его работу с успехом продавались, что позволяло ему вести благополучный образ жизни. Он проживал на улице № 6 Нью-Миллмана, недалеко от больницы Поднялок, где устроил себе студию.

Купер был женат на г-же Фрэнсис д’Эбро. У него было два сына: Александр Дэвис Купер, который так же как и отец известен как художник [2]), Альфред Уильям Купер и пасынок.

Творчество 
В 1812 году Абрахам Купер становится членом Фонда художников (Artists’ Benevolent Fund). Впоследствии, он в течение 5 лет будет занимать должность его председателя.

В 1812 году Купер выставил свои первые картины «The Farrier’s shop» (Конюший магазин) и «Голова терьера» в Королевской академии.

В 1816 году он получил премию в 150 гиней Британского института за картину «Битва при Линьи». Позднее картина перешла в коллекцию графа Эгремонта. В 1817 году он был избран в качестве ассоциированного члена Королевской академии, а в 1820 году за свою дипломную работу "Sir Trevisan flying frum Despair, " («Сэр Тревисан, летящий с отчаянием», изображавшую сцену из «Королевы фей» Эдмунда Спенсера), становится академиком.

К концу 1817 года у него уже было семь картин выставленных в Королевской академии.

Работы Абрахама Купера пользовались большим спросом у мастеров гравюры.
Первая гравюрная работа, созданная по картине Купера «Tam of Slianter», была выполнена Дж. Роджерсом и выставлена в Британском институте в 1814 году. Она была куплена герцогом Мальборо.
Последовали многие другие гравюрные работы, среди которых были «Rupert’s Standard», «The First Lord Arundell taking a Turkish Standard at the Battle of Strigonium», «The Battle of Bosworth Field», «William III wounded the day before the Battle of the Boyne», «The Gillies* Departure», «The Battle of Assaye» и т. Д.

Две небольших картины, написанных в 1818 году «Осёл и спаниель» (A Donkey and Spaniel) и «Серый конь у стойки» (A Grey Horse at a Stable-door) были приобретены в коллекцию
John Sheepshanks (art collector), откуда позднее переместились в South Kensington Museum, переименованный в Музей Виктории и Альберта.

Абрахам Купер заслужил всеобщее признание как художник баталист. В британской школе он придерживался аналогичной позиции, которую ранее проводил в Германии Петер фон Гесс и Гораций Верне во Франции. Однако по мнению искусствоведов он так и сне мог сравниться с его французским коллегой.

Профессиональная работа с лошадьми сказалась и на качестве их изображений.
Среди многочисленных работ на спортивную тематику выделяются изображения скаковых лошадей и портреты известных в то время жокеев, а также и их тренеров: Лошади по кличке «Элиса», победителя популярных лошадиных скачек St Leger Stakes 1836 года, выставленный в Королевской академии в 1838 с жокеем жокеем John Day и его тренера Doe, Lord Lichfield’s trainer , лошади по кличке Mango (horse), лауреата St Leger Stakes в 1837 и другие. Он внёс значительный вклад в художественное оформление «Спортивного журнала».

Менее малочисленны его работы с изображением батальных сцен, а также на сельскую анималистическую, историческую тематику, в том числе связанной с Наполеоном («Napoleon auf seinem Feldzug nach Moskau»).

Журнал Sporting Magazine (vol. cxxxiv.) так отзывался о творчестве Абрахама Купера

«Независимо от того, участвуете ли вы в гонках, охоте, стрельбе или рыбалке, вам нужно только взглянуть на картины, чтобы убедиться, что все они созданы знатоком и спортсменом и они обязательно вернут приятное воспоминание о прошлом.»

Он ушёл в отставку в 1866 году и умер в своей резиденции, коттедже WToodbine, Вудлендс, Гринвич, 24 декабря 1868 года и был похоронен на Хайгейтском кладбище.

Наследие 
Купер был плодовитым художником. Начиная с 1812 года, он постоянно, на протяжении всей своей творческой карьеры, выставлял работы на различных художественных площадках, в том числе Society of Painters in Oil and Watercolours, British Institution (74 картины), он отправил 332 картины в Королевскую академию, и ещё 87 в другие выставочные залы Лондона. Среди публикаций — 89 гравюр в журнале «Спортинг», выполненных по его работам, многие из которых были развешены на стенах Академии.
Последняя — посмертная работа была представлена в 1869 году
В отделе гравюр и рисунков Британского музея хранятся более 400 гравюр, выполненных по работам Абрахама Купера. Большинство из них экспонировались между 1812 и 1869 годами.
Он был одним из самых популярных художников, изображавших лошадей и собак, с выдающейся клиентурой.

Абрахам Купер оставил учеников, наиболее известными из которых были Джон Фредерик Херринг, Томас Вудворд и Уильям Браро, в работе которых заметно влияние их учителя.
Портрет Абрахама Купера был создан Джоном Джексоном в 1827 году, когда ему было 40 лет и он находился в зените славы. Позднее он был выгравирован и напечатан в Sporting Magazine.

Галерея

Работы 
 Область Босворта (1825, Далласский музей изобразительных искусств)
 Смерть сэра Фрэнсиса Рассела, который был предательски убит на Встрече Границы, 16 июля 1585 (1827, Герцог Бедфорда, Вубернского аббатства)
 Сражение Зутфена, 1586) 1826 — герцог Бедфорда, Вубернского аббатства)
 Сражение мавра Марстона (1819 — музей Харриса и картинная галерея, Престон)
 Героическое поведение Кромвеля в мавре Марстона (1821 — дом шашек, Бакингемшир)
 Кромвель, приводящий его Конницу в Сражение (кембриджширские Музеи, в Доме Кромвеля, Хантингдоне)
 Сцена сражения (attr). (Картинная галерея ратуши)
 Первая большая победа Веллингтона — сражение Assaye (лёгкие драгуны)
 Сражение Ligny (лорд Эгремонт, дом Petworth)

Примечания

Литература 
 Sporting art, England 1700—1900 by Walker, Stella A Publication date 1972
 Sandby s History of the Royal Academy, i. 369; Art Journal, 1869, p. 45; Athertzeum, 1869, p. 23; manuscript notes in the British Museum
 Dictionary of National Biography, 1885—1900, Volume 12, Cooper, Abraham, by Louis Alexander Fagan
 Old sporting prints by Ralph Nevill, 1908

Ссылки 
 Краткая биография на avictorian
 Gilbey, Walter. Animal painters of England from the year 1650

Художники XIX века
Художники-анималисты Великобритании